Кали́новка — село в Сергиевском районе Самарской области. Является административным центром сельского поселения Калиновка.

География 
Расположено в 26 км южнее районного центра — села Сергиевск, и в 120 км северо-восточнее областного центра. В 8 км от села проходит автомагистраль  «Урал». Рядом с селом проходит ветка железной дороги.

Село находится на левом берегу реки Чесноковка, рядом с впадением её в Сургут.

Высота над уровнем моря 79 метров.

Улицы 
 ул. Каськова К. А.
 ул. Луговая
 ул. Молодёжная
 ул. Первомайская
 ул. Победы
 ул. Рабочая
 ул. Революционная
 ул. Садовая
 ул. Свободы
 ул. Школьная

История 
Село Калиновка образовалось в 1730 г. Название села Калиновка с флористической семантикой, по зарослям калины. В области имеется 5 селений с таким названием в разных районах.

Калиновка присутствует в атласе Российской империи 1792 года. Тогда она входила в состав Бугурусланского уезда Уфимского наместничества Оренбургской губернии. С 1851 года Калиновка вместе с уездом вошла в состав вновь образованной Самарской губернии.

По итогам восьмой ревизии 1850 года в Калиновке насчитывалось 395 мужчин и 397 женщин, проживающих в 69 дворах.

В списке населенных мест по сведениям 1859 года Калиновка указывается как казенная деревня с православной часовней при р. Сургут. Верст от уездного города 85. Число дворов — 123, лиц мужского пола — 448, лиц женского пола — 494.

В 1870 году в Калиновке числилось 520 мужчин и 478 женщин.

В справочнике «Список населенных местностей Самарской губернии» за 1876 год Калиновка указывается уже не как деревня, а село.

В справочнике 1890 года «Список населенных мест Самарской губернии по сведениям 1889 года» Калиновка указывается как казенное православное русское село с 212 дворами, с числом ревизских жителей мужского пола 427 и общим населением 1442. Дополнительно указано, что в селе имеется церковно-приходская школа, фельдшерский пункт, водяная мельница.

В справочнике 1928 года «Список населенных пунктов Самарской губернии с алфавитным указателем» указано, что населенный пункт Калиновка, включающее вместе с основной частью села поселок Михайловский, Вагесов хутор и мельницу № 125, входит в Кабановскую волость Бугурусланского уезда и с 223 дворами насчитывало 1202 человек (555 мужчин и 647 женщин). В Калиновской школе в это время обучались 61 учеников в 2 группах.

Калиновка до 1867 была центром Калиновской волости.
С 1867 года входит Калиновка вместе с деревнями Боголюбово, Ендурайкино, Завязовка и селами Захаркино и Мордовское Аделяково в составе Боголюбовской волости Бугурусланского уезда.
С 1912 Калиновка вошла в состав Ключевской волости.
После Гражданской войны Калиновска образовала сельский совет и находилась в составе Кабановской волости.
Затем Калиновка входила в Н-Козловский сельский совет до 1977 года, а с 1977 года снова образовался Калиновский сельский совет.

Колхозное движение пришло в 1930 году. Первое название колхоза «12 лет Октября». С 1958 года — «Первое мая».

Население

Экономика 
 СПК «Колхоз Первое Мая»
 ЗАО «Агродорстрой»
 Филиал «Серноводский»

Известные люди 
 Каськов, Константин Андреевич (1915—1940) — военный лётчик, Герой Советского Союза, родился в селе.

Литература 
 Атлас Российской Империи 1792 года. Российской атлас из сорока четырёх карт состоящий и на сорок два наместничества Империю разделяющий. Соч. А. Вильбрехт; грав. Алексей Савинков, И. Леонов; вырез. Т. Михайлов. Санкт-Петербург: Географический департамент Кабинета Е. И. В., 1792 г.
 1890. Список населенных мест Самарской губернии по сведениям 1889 года. Самарский Губернский Статистический комитет. П. В. Кругликов

Примечания 

Населённые пункты Сергиевского района